Illinois – stan USA
 Illinois – plemię indiańskie
 Illinois – rzeka w stanie Illinois
 Konfederacja Illinois
 Illinois  – album koncepcyjny amerykańskiego muzyka Sufjana Stevensa

Gminy w USA:
 Illinois (ang. Illinois Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope
 Illinois (ang. Illinois Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Illinois (ang. Illinois Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Illinois (ang. Illinois Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rush
 Illinois (ang. Illinois Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Illinois (ang. Illinois Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sumner
 Illinois (ang. Illinois Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson